Zalantun kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zalantun Shi, härad, Inre Mongoliet, 
 Zalantun (häradshuvudort i Kina), Inre Mongoliet, 

Robotskapade Kinaförgreningar